De re cibaria, livre de cuisine publié (en latin) en 1560 à Lyon par Jean Bruyérin-Champier
  De re cibaria, premier livre de recettes et de pâtisserie de la cuisine minorquine, publié en 1923 par Pere Ballester.